Ходзьо — самурайський рід 12 - 14 століття;
 Ходзьо — самурайський рід 16 століття, так звані "Пізні Ходзьо" (Ґо-Ходзьо).